|}
Die Bahnstrecke Colico–Chiavenna ist eine Bahnstrecke in der Lombardei. Sie wurde nach dem Baccarini-Gesetz gebaut und am 9. September 1886 eröffnet.

Zur Zeit ihrer Eröffnung war die Strecke zusammen mit der Veltlinbahn isoliert und nur über Schifffahrt an dem Comer See erreichbar; sie wurde 1894 durch die Bahnstrecke Lecco–Colico mit dem Restnetz Italiens verbunden.

1902 wurde die Strecke (zusammen mit den Strecken Lecco–Colico und Colico–Sondrio) mit Dreiphasenwechselstrom elektrifiziert; es war die erste Hochspannung-Elektrifizierung der Welt.

Einzelnachweise

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 26

Weblinks 

Bahnstrecke in der Lombardei